Nonnenmann ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Nonnenmann (1922–1993), deutscher Schriftsteller
 Hans-Ulrich Nonnenmann (* 1958), Kirchenmusikdirektor, Landesposaunenwart, Arrangeur und Publizist
 Rainer Nonnenmann (* 1968), Musikwissenschaftler